Oneida County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Oneida County, Idaho 
 Oneida County, New York 
 Oneida County, Wisconsin